Chambœuf, commune française de la Côte-d'Or
 Chambœuf, commune française de la Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France